Vilsmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Irmgard Vilsmaier (* 1970), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Janina Vilsmaier (* 1986), deutsche Filmschauspielerin
 Josefina Vilsmaier (* 1992), deutsche Filmschauspielerin
 Joseph Vilsmaier (1939–2020), deutscher Filmregisseur
 Otto Vilsmaier (* 1962), deutscher Behindertensportler
 Theresa Vilsmaier (* 1989), deutsche Filmschauspielerin

Siehe auch:

 Vilsmeier